Гео́ргий Афана́сьев:
 Афанасьев, Георгий Афанасьевич (1896—1971) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Афанасьев, Георгий Дмитриевич (1906—1975) — российский геолог.
 Афанасьев, Георгий Емельянович (1848—1925) — российский журналист, преподаватель, историк, государственный деятель.
 Афанасьев, Георгий Павлович (1872—?) — русский офицер, участник Белого движения. Георгиевский кавалер.